Puerto Miranda peut désigner :

Toponymes

Puerto Miranda : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Camaguán dans l'État de Guárico ;
 Puerto Miranda : capitale de la paroisse civile de Puerto Miranda de la municipalité de Camaguán dans l'État de Guárico.
 Puerto Miranda : un port pétrolier sur le lac de Maracaibo.

Homonymie de toponyme